Dies ist eine Liste von Städten über 5000 Einwohner in Litauen.

Die mit Abstand größte Stadt in Litauen ist Vilnius mit einer Einwohnerzahl von 534.406, im Bezirk Vilnius leben 805.173 Menschen (Stand 1. Januar 2017). Damit konzentriert sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In Litauen gibt es, Stand 2017, offiziell 103 Orte mit Stadtrecht. Daneben gibt es mehrere Orte, die zeitweilig Stadtrecht hatten und traditionell „miestelis“ () genannt werden und auch ein Wappen führen. Die folgende Tabelle enthält alle Städte über 5.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 12. Januar 1989, 6. April 2001 und 6. April 2011 sowie eine Schätzung der Litauischen Statistikverwaltung (Lietuvos Statistikos Departamentas) für den 1. Januar 2017. Angeführt ist auch der Regierungsbezirk, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Liste

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Liste deutscher Bezeichnungen litauischer Orte

Weblinks 
 Statistics Lithuania
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Litauens

Einzelnachweise 

Litauen